{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58801) - || 1998 FP105 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58802) - || 1998 FW106 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58803) - || 1998 FX109 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58804) - || 1998 FM110 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58805) - || 1998 FN113 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58806) - || 1998 FF117 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58807) - || 1998 FN127 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58808) - || 1998 FV127 ||25 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58809) - || 1998 FX130 ||22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58810) - || 1998 FR136 ||28 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58811) - || 1998 FQ145 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58812) - || 1998 GM || 3 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58813) - || 1998 GP4 ||2 april 1998 || LINEAR
|-
| (58814) - || 1998 GQ6 ||2 april 1998 || LINEAR
|-
| (58815) - || 1998 GR8 ||2 april 1998 || LINEAR
|-
| (58816) - || 1998 GU10 ||2 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (58817) - || 1998 GJ11 ||15 april 1998 || LINEAR
|-
| (58818) - || 1998 HE2 ||20 april 1998 || L. Šarounová
|-
| (58819) - || 1998 HF3 ||21 april 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (58820) - || 1998 HN5 ||22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58821) - || 1998 HZ5 ||21 april 1998 || ODAS
|-
| (58822) - || 1998 HO7 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58823) - || 1998 HR8 ||17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58824) - || 1998 HY10 ||17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58825) - || 1998 HE11 ||17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58826) - || 1998 HC15 ||18 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58827) - || 1998 HH15 ||20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58828) - || 1998 HM15 ||20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58829) - || 1998 HF19 ||18 april 1998 || LINEAR
|-
| (58830) - || 1998 HE23 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58831) - || 1998 HN30 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58832) - || 1998 HU31 ||22 april 1998 || LINEAR
|-
| (58833) - || 1998 HM33 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58834) - || 1998 HN37 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58835) - || 1998 HG39 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58836) - || 1998 HA43 ||24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58837) - || 1998 HQ46 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58838) - || 1998 HO50 ||29 april 1998 || Spacewatch
|-
| (58839) - || 1998 HZ50 ||25 april 1998 || LONEOS
|-
| (58840) - || 1998 HT53 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58841) - || 1998 HT54 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58842) - || 1998 HP55 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58843) - || 1998 HB59 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58844) - || 1998 HV60 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58845) - || 1998 HZ60 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58846) - || 1998 HN63 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58847) - || 1998 HO68 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58848) - || 1998 HH71 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58849) - || 1998 HZ72 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58850) - || 1998 HH74 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58851) - || 1998 HY77 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58852) - || 1998 HE84 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58853) - || 1998 HD85 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58854) - || 1998 HV87 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58855) - || 1998 HR92 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58856) - || 1998 HK93 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58857) - || 1998 HP94 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58858) - || 1998 HU97 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58859) - || 1998 HD98 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58860) - || 1998 HU99 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58861) - || 1998 HV99 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58862) - || 1998 HR101 ||28 april 1998 || LINEAR
|-
| (58863) - || 1998 HA102 ||25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (58864) - || 1998 HC109 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58865) - || 1998 HX109 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58866) - || 1998 HP110 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58867) - || 1998 HV110 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58868) - || 1998 HK112 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58869) - || 1998 HA113 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58870) - || 1998 HR113 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58871) - || 1998 HX114 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58872) - || 1998 HY117 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58873) - || 1998 HK118 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58874) - || 1998 HH119 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58875) - || 1998 HS119 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58876) - || 1998 HT121 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58877) - || 1998 HM124 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58878) - || 1998 HK125 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (58879) - || 1998 HO126 ||28 april 1998 || LINEAR
|-
| (58880) - || 1998 HA130 ||19 april 1998 || LINEAR
|-
| (58881) - || 1998 HZ132 ||19 april 1998 || LINEAR
|-
| (58882) - || 1998 HF134 ||19 april 1998 || LINEAR
|-
| (58883) - || 1998 HH137 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58884) - || 1998 HD139 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58885) - || 1998 HA142 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58886) - || 1998 HN143 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58887) - || 1998 HD144 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58888) - || 1998 HE144 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58889) - || 1998 HW144 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58890) - || 1998 HS145 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58891) - || 1998 HT145 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (58892) - || 1998 HP148 ||25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (58893) - || 1998 HQ153 ||24 april 1998 || NEAT
|-
| (58894) - || 1998 HK155 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (58895) - || 1998 JS3 ||6 mei 1998 || ODAS
|-
| (58896) - || 1998 JE4 ||15 mei 1998 || Starkenburg
|-
| (58897) - || 1998 KZ || 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (58898) - || 1998 KH4 ||22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (58899) - || 1998 KD7 ||22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (58900) - || 1998 KM7 ||23 mei 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten